«Поцелуй меня, глупенький» () — кинофильм режиссёра Билли Уайлдера, вышедший на экраны в 1964 году. Лента основана на пьесе Анны Боначчи «Час фантазии» (). Картина не имела успеха среди зрителей и критиков, а из-за «вульгарного» сюжета подверглась нападкам со стороны ряда религиозных организаций.

Сюжет 
Известный певец и актёр Дино завершает гастроли в Лас-Вегасе и отправляется на машине в Голливуд. Из-за аварии на дороге через пустыню он вынужден совершить объезд и оказывается в городке Климакс (Невада). Когда Дино останавливается на местной заправке, его узнают мечтающие о славе начинающие сочинители песен — механик Барни и учитель музыки Орвилл. Желая задержать кумира в городе и продать ему пару своих песен, они устраивают ему поломку автомобиля. Орвилл приглашает Дино переночевать в своём доме. Проблема, однако, в том, что певец чрезвычайно падок до женского пола, а Орвилл жутко ревнив и контролирует каждый шаг своей красавицы-жены Зельды. Чтобы выйти из ситуации, Барни предлагает следующий план: роль Зельды, которую надо отослать к родителям, должна исполнить проститутка Полли Пистолет из местного злачного заведения...

В ролях 
 Дин Мартин — Дино
Ким Новак — Полли Пистолет
Рэй Уолстон — Орвилл
 Фелиция Фарр — Зельда
 Клифф Осмонд — Барни
 Барбара Пеппер — Большая Берта
 Скип Уорд — молочник
 Доро Меранде — миссис Петтибоун
 Говард Макнир — мистер Петтибоун
Элис Пирс — миссис Маллиган
Джон Фидлер — преподобный Каррутерс
Мел Бланк — доктор Шелдрейк
 Генри Гибсон — Смит

Создание фильма 
Роль Орвилла первоначально предназначалась Джеку Леммону, однако тот не смог принять участие в проекте. Уайлдер пригласил Питера Селлерса, однако работа продвигалась не слишком успешно из-за разного видения роли режиссёром и актёром. Через несколько недель после начала съёмок у Селлерса случился инфаркт, и он был заменён на Рэя Уолстона. Персонаж Полли Пистолет, сыгранный Ким Новак, изначально писался под Мэрилин Монро.

Текст песен «Sophia», «I'm a Poached Egg» и «All the Livelong Day» был написан Айрой Гершвином на неопубликованную музыку его покойного брата Джорджа.

Ссылки 

Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы о композиторах
Проституция в фильмах
Экранизации пьес США
Фильмы по сценариям Билли Уайлдера
Фильмы по сценариям И. А. Л. Даймонда
Эротические фильмы 1960-х годов